Гожковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 8651 человек (на 2004 год).

Административный центр 
Функцию административного центра гмины исполняет село Гожковице.

Сельские округа 
 Буйнице
 Буйнички
 Цешановице
 Данишевице
 Гожковице
 Гожковички
 Госцинна
 Грабостув
 Колёня-Кшеменевице
 Коткув
 Кросно
 Кшеменевице
 Марянек
 Плюцице
 Собакув
 Собакувек
 Щепановице
 Щукоцице
 Вилькошевице
 Воля-Котковска
 Жуховице

Прочие поселения 
 Бялек
 Боженцин
 Буйнице-ЗР
 Буковина
 Черно
 Гуры-Рдултовске
 Гожендув-Колёня
 Грабовец
 Ядвинув
 Юзефина
 Каменны-Мост
 Колёня-Буйнице
 Колёня-Коткув
 Колёня-Плюцице
 Колёня-Жуховице
 Коморники
 Копанина
 Кросно-Бядув
 Кросно-Бугай
 Кросно-Домбровы
 Кросно-Хубы
 Кросно-Людвикув
 Пеньки-Гожковске
 Пеньки-Столярске
 Поремба-Собакув
 Поросло
 Рдултовице
 Рогув
 Рышардув
 Сосновец

Соседние гмины 
 Гмина Гомунице
 Гмина Каменьск
 Гмина Кодромб
 Гмина Ленки-Шляхецке
 Гмина Масловице
 Гмина Розпша

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства